Cisplatina může odkazovat na:

 cisplatina (chemoterapeutikum) – chemická sloučenina o vzorci [Pt(NH3)2Cl2] mající zásadní význam při léčbě rakoviny 
 Cisplatina (provincie) – mezi lety 1821 a 1828 brazilská provincie, po vyhlášení samostatnosti moderní Uruguay; doslova před řekou Río de la Plata